Koci ima više značenja:
 Koci (Katanija)
 Koci (Kozenca)
 Koci (Mačerata)